In 1929/30 werd het 26ste Ruhrs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. De twee reeksen van de competitie werden samengevoegd en vervangen door de nieuwe Bezirksliga. 

FC Schalke 04 werd kampioen en Schwarz-Weiß Essen vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de West-Duitse eindronde. De eindronde voor vicekampioenen werd in knock-outfase gespeeld en Essen versloor meteen van SC Borussia 08 Rheine.

De kampioenengroep werd in twee groepen van vier verdeeld. Schalke werd winnaar van groep noord en ook van de finalegroep. Hierdoor stootte de club door naar de nationale eindronde. De club versloeg SV Arminia Hannover met 6:2 en verloor dan met dezelfde cijfers van 1. FC Nürnberg.

Bezirksliga

1. Bezirksklasse

Essen-Gelsenkirchen

Dortmund-Bochum

2. Bezikrsklasse

Bochum
Uit de groep Bochum zijn geen uitslagen meer bekend, enkel de vier clubs die promoveerden.

Bochum-Essen

Dortmund

Essen

Gelsenkirchen-Buer

Gelsenkirchen-Wattenscheid

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Ruhrs voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1929/30